Artiuszkino (wołost Pożeriewickaja, w pobliżu wsi Tielatnikowo) – wieś w zachodniej Rosji, w wołoscie Pożeriewickaja rejonu diedowiczskiego w obwodzie pskowskim
 Artiuszkino (wołost Pożeriewickaja, w pobliżu wsi Toporowo) – wieś w zachodniej Rosji, w wołoscie Pożeriewickaja rejonu diedowiczskiego w obwodzie pskowskim